Remember Me steht für:
 Remember Me? (Lied), Lied von Kenny Baker (1937)
 Remember Me (Sandie-Shaw-Lied), Lied von Sandie Shaw (1968)
 Remember Me (Disney-Lied), Lied von Kristen Anderson-Lopez und Robert Lopez (2017)
 Remember Me – Lebe den Augenblick, US-amerikanisches Filmdrama von Allen Coulter (2010)
 Remember Me (Computerspiel), Computer- und Videospiel von Dontnod Entertainment (2013)

Siehe auch: 
 R U Still Down? (Remember Me), Album des Rappers Tupac Shakur (1997)